Asti (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Piëmont
Asti (stad), de hoofdstad van deze provincie
Asti (wijn), een wijn uit dezelfde regio